Campotéjar puede referirse a:

Lugares 
En España
 Campotéjar, municipio de la provincia de Granada.
 Campotéjar Alta, localidad del municipio de Molina de Segura, en la provincia de Murcia.
 Campotéjar Baja, localidad del municipio de Molina de Segura, en la provincia de Murcia.